SFDR steht für:
 Spurious Free Dynamic Range
 Sustainable Finance Disclosure Regulation, ein EU-Rechtsakt, siehe Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung)

Abkürzung